Чемпіонат України з футболу серед аматорів 2020—2021 — 25-й чемпіонат України серед аматорів. Турнір тривав із 5 вересня 2020 року до 30 травня 2021 року.

Груповий турнір

Група 1 

|}

Група 2 

|}

Група 3 

|}

Посилання 
 Чемпіонат України серед аматорів

2020 у футболі
2020 в українському спорті
2021 у футболі
2021 в українському спорті